Aceasta este o listă de publicații notabile din județul Dolj:  

 Ediție Specială
 Gazeta de Sud
 Ramuri (revistă)

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note

Legături externe 
 Presa doljeană de ieri și de azi - catalog alfabetic - , Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu, Craiova, 2009 - PDF 
 Publicațiile periodice din oltenia: catalog, Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan, Editura Bibl. Județeană Dolj, 1979
 Publicatiile periodice din oltenia : catalog. Ziare, gazete, reviste : 1838-1976, 1976

Dolj
Publicații